

Televisie/Film
One More for the Road (Hitchcock), een aflevering van Alfred Hitchcock Presents
One More for the Road (All Saints, 3), een aflevering van All Saints, seizoen 3
One More for the Road (All Saints, 9), een aflevering van All Saints, seizoen 9
One More for the Road (The Bill), een aflevering van The Bill
One More for the Road (Cheers), een aflevering van Cheers
One More for the Road (ER), een aflevering van ER
One More for the Road (Gunsmoke), een aflevering van Gunsmoke
One More for the Road (Hey Dad..!), een aflevering van Hey Dad..!
One More for the Road (Major Dad), een aflevering van Major Dad
One More for the Road (Man About the House), een aflevering van Man About the House
One More for the Road (Party of Five), een aflevering van Party of Five
One More for the Road (Roseanne), een aflevering van Roseanne
One More for the Road (Yu-Gi-Oh!), een aflevering van Yu-Gi-Oh!
One More for the Road (2003), een Engelse film uit 2003
One More for the Road (2009), een Franse film uit 2009

Muziek
One More for the Road (Bob Dylan), een lied van Bob Dylan
One More for the Road (House of Pain), een lied van House of Pain
One More for the Road (Judas Priest), een lied van Judas Priest
One More for the Road (The Kinks), een album van The Kinks
One More for the Road (Ronnie Lane), een album van Ronnie Lane
One More for the Road (Willie Nelson), een aflevering van Willie Nelson en Leon Russell

Anders
One More for the Road (Stephen King), een kort verhaal van Stephen King''